Osoby o tym nazwisku:
 Christian Unge – szwedzki lekarz, konsultant medyczny, podcaster i pisarz
 Mirja Unge – szwedzka pisarka i dramatopisarka